Groenstaartgoudkeelkolibrie
 Tepuigoudkeelkolibrie